Покровское — село в Хасавюртовском районе Дагестана Россия.

Является административным центром Сельсовет «Покровский».

География 
Расположено в 7 км северо-востоку от города Хасавюрт.

Ближайшие населённые пункты: на северо-востоке — сёла Батаюрт и Байрамаул, на северо-западе — сёла Симсир, Кандаураул и Бамматюрт, на юго-западе — село Могилёвское, на юго-востоке — село Муцалаул.

История 
Село основано в 1907 году переселенцами из Белоруссии, на землях князя Хамзаева был основан посёлок Хамзаевский, чуть позже переименованный по празднику Покрова Пресвятой Богородицы в Покровский. После возвращения чеченцев из высылки их подселяют в это село. В настоящее время они здесь составляют абсолютное большинство.

Население 

Национальный состав (2002):
 чеченцы — 3488 чел. (97,6 %),
 русские — 28 чел. (0,8 %),
 лезгины — 24 чел. (0,5 %),
 кумыки — 18 чел. (0,5 %),
 аварцы — 15 чел. (0,4 %),
 прочие — 2 чел. (0,1 %).

Образование 
 Покровская муниципальная средняя общеобразовательная школа.

Примечания

Ссылки 
 
 В Дагестане боевики угрожают убийствами семьям милиционеров: уже застрелен майор милиции 
 Задержан пособник НВФ
 

Населённые пункты Хасавюртовского района